Сергей Павлович Кузин:
 Кузин, Сергей Павлович (1912 — ?) — советский футболист.
 Кузин, Сергей Павлович (род. 1953) — депутат ГД РФ VI созыва.